

Населені пункти та їхні частини
 Твожиміркі — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Твожиміркі — село в гміні Ґостинь Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Твожиміркі — лісова осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки